Хаку ( Хаку) —. герой манґи- та аніме- серіалу «Naruto», створеного і намальованого манґакою Масаші Кішімото. Він — невидимий помічник Забузи, ніндзя Селища Туману, що пережив у дитинстві зраду і вигнання.

Ім'я Хаку означає «білий», «чистий». Це натяк автора на чистоту духу Хаку.

Хаку — хлопець — сирота, що був підібраний Забузою і який присвятив усе своє життя йому. Його зовнішність дуже жіночна, і спершу його можна було прийняти за дівчину. Згодом Хаку сам розповідає про своє трагічне минуле. Хаку — персонаж, який може багато чого навчити.

Характер 
Хаку — надзвичайно добра і чутлива людина. Навіть до власних ворогів він відчуває жаль і співчуття. Однак попри це, виконуючи накази Забузи, Хаку може стати безжалісним вбивцею. Цим він показує власну відданість і вірність

Хаку — щирий і чистий серцем. Він всіляко намагається врятувати власних жертв, просячи і попереджаючи про майбутню загибель від його руки. Тому, коли Хаку відчуває щось до людини, то не може атакувати її в повну силу. Доброту і чистоту Хаку побачили всі, навіть його супротивники — команда № 7 відзначила духовну красу хлопця.

Відносини між персонажами 

Найдорожчою людиною у житті Хаку став Забуза, ніндзя — зрадник, який замінив йому батьків і дав ціль життя. Через це Хаку надзвичайно любить Забузу, він бореться із ворогами тільки заради нього, і готовий віддати своє життя без вагань. Забуза, за словами Хаку — єдина людина, яка надзвичайно багато для нього значить. Тому мрією Хаку є втілити в життя мрію Забузи. І хоча Забуза ніколи не проявляв ласки до Хаку, він згодом визнав, наскільки дорогим для нього є цей хлопець.

Хаку мало не вбив Саске Учіха. Однак, під час їхнього бою, коли Хаку міг убити Саске, він не робить цього. Хаку вважає Саске справжнім ніндзя, кажучи, що він був благородним і чесним, і через це пожертвував життям заради Наруто.

Хаку вважає Наруто дуже схожим на себе. Наприкінці їхнього двобою він просить Наруто вбити його. Однак Узумакі не робить цього. Після цього Хаку розповідає трагедію свого життя.

Перша частина

Дитинство 

Хаку народився у бідній, але щасливій родині. Його батьки були селянами і працювали, щоби заробити собі на життя. Згодом народився Хаку. Однак матір Хаку приховала від свого чоловіка, що вона є носієм кеккей ґенкай  — спадкової сили, яка закладена генами у крові і передається з покоління в покоління. Свою особливо силу (здатність маніпулювати повітрям і водою) вона передала Хаку.

Однак після кривавих війн ніндзя люди почали боятися тих, хто мав кеккей ґенкай. Тому матір не призналася чоловіку у наявності цього дару. Однак, через деякий час у маенького Хаку почали проявлятися ознаки його вродженого кеккей ґенкай — він показав матері, як маніпулює водою. Матір надзвичайно розлютилася; вона боялася, щоб ніхто про це не дізнався і не вбив її сина. Вона заборонила Хаку повторювати це ще раз.

Однак батько Хаку побачив, як він застосовував кеккей ґенкай. Після цього він із рештою селян вбив матір Хаку, а після цього вирушив, щоби вбити самого хлопчика. Під час нападу селян Хаку неймовірно перелякався, не володіючи собою, він створив величезні загострені брили льоду, які заповнили весь будинок. Так Хаку врятувався. Решта людей загинуло. Після цього Хаку покинув свою домівку, ставши безпритульним і харчуючись із смітників.

Зустріч із Забузою 

Скитаючись по Країні Води, Хаку відчув, що загубив сенс свого життя. Більше ніхто у світі не потребував його, він був непотрібним і самотнім. Однак згодом Хаку зустрічає Забузу. За словами хлопчика, Забуза подивився на нього без ненависті і страху, навпаки, його зацікавили дивовижні уміння хлопця. Після цього Забуза приймає Хаку до себе, він починає тренувати його. Згодом, коли Забуза змушений був утікати після невдалого повстання проти Мізукаґе, він бере хлопця із собою у подорож.

Після цього Хаку весь час проводить із Забузою, він навчається у нього всіх наймогутніших технік, розвивається надзвичайно швидко. До того ж, він володіє своїм кеккей ґенкай. Згодом Хаку стає ніндзя — переслідувачем, хоча продовжує працювати на Забузу.

Зустріч із командою № 7 

Згодом Хаку бере участь у завданні Забузи по зниженню Тазуни, будівника мосту у Країні Хвиль. Однак на дорозі Забузи стає команда № 7, яка захищає Тазуну. Під час поєдинку Какаші і Забузи, Хатаке майже перемагає, однак у останній момент у поєдинок втручається Хаку. Він на деякий час імітує смерть Забузи і забирає його тіло. Однак, маючи прекрасні уміння з анатомії, Хаку згодом оживляє Забузу і вони обидвоє починають активно діяти.

Згодом, перевдягнений у дівочий одяг Хаку зустрічає у лісі Наруто. Він може вбити сплячого хлопця, але не робить цього. Пробудивши Наруто, він розмовляє із ним; Узумакі, натомість, не здогадується, що це той самий ніндзя, який з'явився під час поєдинку із Забузою.
Після цього команда № 7 вирушає на міст, де Хаку і Забуза перебили уже всіх робітників. Хаку випадає бій із Саске, в той час як Забуза знову бореться із Какаші. Під час поєдинку із Саске Хаку демонструє свій кеккей ґенкай. Тоді ж у поєдинок втручається Наруто, який, однак спершу зчиняє неймовірний галас, накоївши безліч дурниць.

Під час поєдинку із хлопцями Хаку виснажує молодих ґенінів. Тоді Саске, який саме пробуджує свій Шарінґан, підставляє своє тіло під удар, рятуючи Наруто. Після цього Наруто приходить до тями, він чує передсмертні слова друга і скаженіє, звільняючи частину чакри Дев'ятихвостого Лиса.

Під час поєдинку з Наруто Хаку розуміє, що йому не перемогти цього хлопця, він просить Узумакі вбити його. Тоді ж хаку розповідає про своє життя і чому Забуза йому настільки дорогий. Адже він був єдиною людиною, яка потребувала Хаку, і це знову зробило його потрібним у цьому світі, дало мрію і мету життя.

Вже коли Наруто мав завдати останнього удару, Хаку відчуває, що Забузу атакують. Він кидається перед атакою Какаші і підставляє своє тіло заради господаря. Так він рятує Забузу.
 

Після цього продовжується бій Какаші і Забузи, незабаром з'являється Ґато, бізнесмен, який найняв Забузу вбити Тазуну. Він знущається над тілом Хаку. Забуза розуміє, що Хаку є йому дуже дорогим; він мститься за тіло друга, вбиваючи Ґато. Перед смертю він каже останні слова вже мертвому Хаку, надіючись, що зможе піти тудиж, куди полинула чиста душа Хаку. У цей момент відбувається символічна подія — із очей загиблого Хаку тече сльоза; він прийняв вибачення найдорожчою для нього людини.

Наруто часто згадує Хаку, він вважає його справжнім ніндзя, який навчив решту дорожити близькими людьми. Пожертвувавши собою, Хаку віднайшов своє щастя.

Техніки 

Кеккей ґенкай хаку носить назву Елемент Льоду. Він дозволяє одночасно контролювати стихії води і повітря, таким чином утворюючи лід. Тому Хаку розвинув нову техніку : «Джуцу Кришталевих Крижаних Дзеркал». Вона дає змогу створити вільний простір, оточений крижаними дзеркалами, які не можна розбити; так само як і не можна покинути простір між дзеркалами. Так само добре Хаку володіє всіма техніками, основаними на воді.

У Хаку є надзвичайне уміння — побачивши джуцу лише раз, він може одразу ж придумати для нього контратаку, яка заблокує цю техніку. Також Хаку володіє неймовірною швидкістю, яку можна побачити лише за допомогою шарінґану. Забуза заявляє, що Хаку перевершив навіть його, і що навіть Какаші не справиться із ним.

Висловлювання Хаку 
 «Якщо б існувала людина, яка би щиро дорожила тобою, тоді ця особистість стала би для тебе дуже важливою»
 « Чи маєш ти уявлення про муки, які несе за собою життя… позбавлене мрії і того, хто тебе потребує?»
 " У мене є своя мрія… у вас своя. Я вас прошу не тримати на мене злості. Я тільки хочу захистити дорогу мені людину, на яку я працюю, за яку я борюсь і чиї бажання я хочу виконувати. Це моя мрія, щоби мрія дорогої мені людини втілилася в життя. І заради цього, якщо я повинен, я можу стати безжалісним і вбити вас "
 « Візьми мене поряд із собою назавжди — і, якщо це можливо, я би хотів бути з тобою і після смерті»
 « Хаку був чистим і незаплямованим як сніг.» (Слова Какаші після смерті Хаку)
 « Ти і Забуза будете разом … і після стерті. Хто знає, Забузо, можливо тобі вдасться піти туди ж, куди відійшов Хаку…» (Слова Какаші після смерті Хаку)

Джерела 
Біографія Хаку

Персонажі Naruto
Чоловічі персонажі аніме та манґи